Diachasma — рід паразитичних ос родини браконід (Braconidae). Включає 35 видів. Поширені в Голарктиці, Австралії та Новій Гвінеї.

Види 
 D. alloeum (Muesebeck, 1956)
 D. anguma Fischer, 1988
 D. australe (Fischer, 1966)
 D. caffer (Wesmael, 1835)
 D. cephalotes (Wesmael, 1835)
 D. columbicola (Fischer, 1965)
 D. compressigaster Fischer, 1986
 D. compressiventre (Fischer, 1964)
 D. compressum Tobias, 1998
 D. diachasmoides (Tobias, 1986)
 D. extasis Fischer, 1988
 D. farcium Tobias, 1998
 D. ferrugineum (Gahan, 1915)
 D. fulgidum (Haliday, 1837)
 D. graeffei (Fischer, 1959)
 D. gressitti Fischer, 1971
 D. hispanicum (Fischer, 1959)
 D. kaltenbachi Fischer, 1988
 D. muliebre (Muesebeck, 1956)
 D. mysticum (Fischer, 1963)
 D. nigrifactum (Fischer, 1965)
 D. oborax Fischer, 1988
 D. peritum (Cockerell, 1921)
 D. rasilis Zaykov, 1983
 D. rufipes Szepligeti, 1905
 D. rugosum (Wesmael, 1838)
 D. salisburgense Fischer, 1977
 D. semistriatum Tobias, 1998
 D. silenis Fischer, 1967
 D. slovakense Fischer, 1989
 D. striatitergum Tobias, 1998
 D. striatum (Forster, 1862)
 D. tasmaniae Fischer, 1995
 D. wichmanni (Fischer, 1957)
 D. xanthopum (Forster, 1862)

Примітки 

Браконіди
Роди двокрилих